Die folgende Liste von Schokoladenmuseen gibt einen Überblick zu Museen in aller Welt, die die Herstellung von Schokolade zum Hauptthema haben. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weblinks

Einzelnachweise  

!Liste
Schokoladenmuseen
Schokolade als Thema